Däppen ist der Familienname folgender Personen:

Dominik Däppen (* 1980), Schweizer Kunstturner
Peter Däppen, Schweizer Curler